Šuttarna ist der Name folgender Personen:

 Šuttarna I., König von Mittani, vor 1500 v. Chr.
 Šuttarna II., König von Mittani, 1400–1375 v. Chr.
 Šuttarna III., König von Mittani, 1350–1340 v. Chr.
 Šuttarna (Mušiḫuna), König von Mušiḫuna

Siehe auch:
 Šattuara